Mozilla Thunderbird, das freie E-Mail-Programm des Mozilla-Projekts, basiert auf dem Quelltext der Mozilla Suite. Es wurde kurz nach der Veröffentlichung von Phoenix (der ursprüngliche Name von Mozilla Firefox) unter dem Namen Minotaur veröffentlicht. Mit dem Erfolg von Mozilla Firefox und der Migration zum neuen Firefox-Toolkit wurde das Programm dann unter dem Namen Thunderbird erfolgreich.

Geschichte der Logos

Zeittafel 
Das Schaubild stellt einzelne Versionen von Mozilla Thunderbird nach ihrer Veröffentlichung geordnet auf einer Zeittafel dar und soll dem Überblick dienen. Einige Freigabetermine wurden verschoben, um Konflikte mit Feiertagen zu vermeiden. Analog zur Entwicklung bei Firefox ist bereits vor der Veröffentlichung neuer Versionen regelmäßig eine Beta-Version von Thunderbird verfügbar, die die Fehlerkorrekturen und gegebenenfalls auch neue Features von dem Webbrowser übernimmt.

Versionstabelle

Siehe auch 
 Versionsgeschichte von Mozilla Firefox

Weblinks 

 Offizielle deutsche Website von Mozilla Thunderbird
 Offizielle deutschsprachige Thunderbird-Hilfe

Einzelnachweise 

Thunderbird Versionsgeschichte
Wikipedia:Liste